Morar poate semnifica: un „proprietar sau administrator al unei mori; angajat, lucrător într-o moară”. Este un substantiv comun, de genul masculin, singular, nearticulat.

Etimologie 
Substantivul românesc morar este un derivat al substantivului moară [moară + -ar]; substantivul moară este moștenit din : „piatră de moară”, „moară”.

Nume de familie

Morar 
 Daniel Morar
 Ioan T. Morar
 Mihai Morar
 Natalia Morar
 Pahomie Morar

Morariu 
 Albin Morariu
 Alexandru Leca Morariu
 Corina Morariu
 Modest Morariu
 Silvestru Morariu Andrievici
 Teodor-Gheorghe Morariu
 Tiberiu I. Morariu

Moraru 
 Alexandru Moraru
 Anatolie Moraru
 Constantin Moraru
 Cornel Moraru
 Dumitru Moraru
 Florentin Constantin Moraru
 Gheorghe Moraru
 Ioan Moraru
 Ion Moraru
 Ion Moraru (scriitor)
 Marin Moraru
 Mihai Moraru
 Petre Moraru
 Radu Moraru
 Teodor Moraru
 Vichentie Moraru

Note

Bibliografie 
 Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, Ediția a doua, Editura Litera Internațional, București-Chișinău, 2007. ISBN 978-973-675-307-7
 G. Guțu, Dicționar latin - român, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.

Vezi și 
 Molnár, cuvânt maghiar care semnifică morar.
 Müller, cuvânt german care semnifică morar.

Legături externe 

 
 

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale